Le qualificazioni del singolare  maschile dell'Australian Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Gō Soeda (secondo turno)
  Grega Žemlja (secondo turno)
  Daniel Brands (primo turno)
  Marsel İlhan (primo turno)
  Igor' Andreev (secondo turno)
  Izak van der Merwe (primo turno)
  Lukáš Lacko (qualificato)
  Rogério Dutra da Silva (primo turno)
  Vasek Pospisil (secondo turno)
  Malek Jaziri (primo turno)
  Rik De Voest (ultimo turno)
  Rainer Schüttler (secondo turno)
  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Simone Bolelli (ultimo turno)
  Arnau Brugués-Davi (secondo turno)
  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

 Jan Hájek (primo turno)
 Eduardo Schwank (secondo turno)
 Evgenij Donskoj (primo turno)
 Andrej Golubev (qualificato)
 Rajeev Ram (primo turno)
 Jürgen Zopp (qualificato)
 Arnaud Clément (primo turno)
 Ruben Bemelmans (primo turno)
 Serhij Bubka (ultimo turno)
 Simon Greul (primo turno)
 Matteo Viola (qualificato)
 Facundo Bagnis (primo turno)
 Florent Serra (qualificato)
 Augustin Gensse (secondo turno)
 Dustin Brown (primo turno)
 James Ward (qualificato)

Qualificati

  Florent Serra
  Peter Gojowczyk
  Danai Udomchoke
  Andrej Golubev
  James Ward
  Jesse Huta Galung
  Lukáš Lacko
  Denis Kudla

 Jürgen Zopp
 Matteo Viola
 Aleksandr Kudrjavcev
 Roberto Bautista-Agut
 Frederik Nielsen
 Alex Kuznetsov
 Björn Phau
 Illja Marčenko

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 

Australian Open 2012
ATP World Tour 2012